Лукас Дэниел Хаас (; род. 16 апреля 1976) — американский актёр и музыкант.

Биография 
Лукас Хаас родился в Западном Голливуде, штат Калифорния, в семье американки Эмили Трейси и эмигранта из Германии Бертольда Хааса. Его актёрская карьера началась рано: в возрасте пяти лет Лукас был утверждён на роль в фильме «Завещание», который получил высокие оценки кинокритиков, а Джейн Александер, исполнительница главной роли, была номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль».

Лукас Хаас получил широкую известность в 1985 году, после выхода на экраны фильма «Свидетель», в котором исполнил роль мальчика, ставшего единственным свидетелем жестокого преступления. Партнёрами Хааса по съёмочной площадке фильма являлись Келли Макгиллис и Харрисон Форд.

В настоящее время Хаас также является участником музыкальной группы «The Rogues», в рамках которой играет на барабанах и фортепиано.

Избранная фильмография

Примечания 

Киноактёры США
Дети-актёры США
Лауреаты премии «Молодой актёр»